Ел Паисано има више значења:

 Ел Паисано (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Паисано, Мануел Гарај (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Паисано (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Паисано (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Паисано (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Паисано (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Паисано (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Паисано (Хучипила), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику